

Patronyme 

 Joseph Baudichon, en religion Frère François-de-Paul (1812-1882), missionnaire et prélat français.
 René Baudichon (1878-1963), sculpteur, médailleur et caricaturiste français.
 Simon Baudichon, ou Simon Baldichius (?-1584), médecin français.

Pseudonyme 
 Henriette Bonna, dite Baudichon (vers 1510-vers 1537), militante protestante de Genève.